Hive est un nom anglais signifiant « ruche ». Il peut désigner plusieurs choses :

Lieux 
 Hive est un hameau situé dans le Yorkshire de l'Est en Angleterre.
 Hives est une localité de la ville belge de La Roche-en-Ardenne.
 The Hive était le surnom donné au Charlotte Coliseum, une salle omnisports située à Charlotte, en Caroline du Nord.

Personnes 
 Hive est le nom de scène du DJ et producteur américain Michael Petrie (né en 1974).

Titres d'œuvres

Littérature 
 Hellstrom's Hive (1973), roman de science-fiction de Frank Herbert.
 The Hive, roman de science-fiction de Chris Berman.

Cinéma 
 The Hive, titre français La Menace des fourmis tueuses, film fantastique américain sorti en 2007.
 La ruche (hive) est le nom du laboratoire où se déroule l'intrigue du film Resident Evil (Paul W. S. Anderson, 2002).
 Hives, titre français Comme des abeilles, film à sketches germano-britannico-israélo-tchéco-croate. (2012)
 Hive, un film de 2021 réalisé par Blerta Basholli.

Musique 
 The Hives est un groupe de garage punk suédois créé en 1993.

Télévision 
 The Hive est le nom d'un épisode de la saison 2 de la série télévisée américaine Stargate Atlantis.

Jeux de société 
 Hive est un jeu de société de stratégie.

Jeu vidéo 
 The Hive est un jeu vidéo de type rail shooter sorti sur Windows et PlayStation en 1996.
 Scurge: Hive est un jeu vidéo d'action sorti sur Nintendo DS en 2006.
 Hive Jump est un jeu vidéo de type rogue-like sorti sur Windows, Mac et Linux en 2016.

Informatique 
 Une « ruche » (registry hive) est un fichier contenant une partie de la base de registre du système d'exploitation Windows.
 Hive est un logiciel d'analyse de données développé par Facebook utilisant le framework Java Hadoop.
 Hive est un rançongiciel et son groupe de pirate éponyme.

Site Internet 
 Geo Hive est un site Internet de statistiques non commercial créé en 2000 et maintenu par Johan van der Heyden.

Noms d'éléments d'univers de fiction 
 La HIVE Academie est une académie fictive dans l'univers commun des comics de l'éditeur américain DC Comics. 
 Les HIVE Five sont, dans le même univers, un groupe de super-héros étudiant dans cette académie.

Homonymie